

Musica 
 Destri – singolo del cantautore italiano Gazzelle

Persone 
 Angelo Destri – pittore italiano
 Genir Destri – politico brasiliano
 Jimmy Destri – tastierista statunitense
 Vincenzo Dai Destri – pittore italiano